Бур-Шара́нт () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Сегонзак. Округ коммуны — Коньяк.

Код INSEE коммуны — 16056.

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к юго-западу от Парижа, в 110 км юго-западнее Пуатье, в 30 км к западу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 739 человек.

Климат 
Климат океанический. Ближайшая метеостанция находится в городе Коньяк.

Администрация

Экономика 
Основу экономики составляют сельское хозяйство и виноградарство.

В 2007 году среди 426 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 316 были экономически активными, 110 — неактивными (показатель активности — 74,2 %, в 1999 году было 75,1 %). Из 316 активных работали 289 человек (167 мужчин и 122 женщины), безработных было 27 (13 мужчин и 14 женщин). Среди 110 неактивных 23 человека были учениками или студентами, 43 — пенсионерами, 44 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Жан (XII век). Исторический памятник с 1913 года
 Фамильная скамья сеньора (XVI век). Исторический памятник с 2002 года
 Бенедиктинский монастырь Сент-Этьен-Сен-Жан
 Фреска «Поклонение волхвов» (XIII век). Размеры — 145×580 см. Исторический памятник с 1911 года
  (XVII век), был построен на фундаменте средневекового замка
  (1875 год)
 Замок Тийу (1872 год)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта